Bath hace referencia a varios artículos:

Lugares

En Europa
Bath, ciudad de Inglaterra en el condado ceremonial de Somerset.
Bath (Zelanda), localidad de la provincia de Zelanda (Países Bajos).

En Estados Unidos
Bath (Carolina del Norte), pueblo en el condado de Beaufort, Carolina del Norte.
Bath (Carolina del Sur), área no incorporada en el condado de Aiken, Carolina del Sur.
Bath (Dakota del Sur), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Brown, Dakota del Sur.
Bath (Illinois), villa en el condado de Mason, Illinois.
Bath (Maine), ciudad en el condado de Sagadahoc, Maine.
Bath (Míchigan), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Clinton, Míchigan.
Bath (Nueva York), pueblo en el condado de Steuben, estado de Nueva York.
Bath (villa), condado de Steuben, estado de Nueva York.
Bath (Nuevo Hampshire), pueblo en el condado de Grafton, Nuevo Hampshire.
Bath (Pensilvania), borough en el condado de Northampton, Pensilvania.
Condado de Bath (Kentucky)
Condado de Bath (Virginia)

Otros usos 
Bath Rugby, club profesional de rugby, con sede en la ciudad inglesa de Bath.
Universidad de Bath, en las proximidades de Bath, Inglaterra.